

, qui signifie  en anglais, peut désigner :

Films 
 Toys, film sorti en 1992.
 Toy Story, long-métrage d'animation, sorti en 1995. 
 Toy Story 2, long-métrage d'animation, sorti en 1999. 
 Toy Story 3, long-métrage d'animation, attendu pour 2010.
 ToY de Patrick Chapman, film sorti en 2015.

Jeux vidéo 
 Toys, jeu vidéo sorti en 1993 sur Mega Drive.
 Toy Story, jeu vidéo, sorti en 1995.
 Toy Story 2 : Buzz l'Éclair à la rescousse !, jeu vidéo, sorti en 1999.
 Toy Commander, jeu vidéo, sorti 1999 sur Dreamcast. 
 Toy Racer, jeu vidéo, sorti 2000 sur Dreamcast.

Musiques 
 Toy, album de David Bowie sorti en 2021
 Toy, chanson israélienne lauréate du Concours Eurovision de la chanson 2018 chantée par Netta 
 Toy, EP de Faye Wong
 Toy, chanteuse de R&B américaine
 Toy-Box, groupe musical danois de Bubblegum dance
 The Toy Dolls, groupe punk britannique
 Toys in the Attic, album d'Aerosmith
 Toy, groupe de rock psychédélique de Londres ainsi que le nom du premier album de ce groupe

Géographie 
 Pays Toy, nom donné à la vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées), du surnom toy donné à ses habitants. Toy dérivé du gascon bigourdan pithoy, signifie petit, menu.

Patronyme 
 Camden Toy (1957-), acteur américain
 Erol Toy (1936-2021), écrivain turc

Autres 
 sex toy (ou sextoy), un jouet sexuel ;
 Toys "R" Us, chaîne de magasins de jouets ;
 Toy Story Midway Mania, attraction sur le thème de Toy Story ;
 Toy-Viam, commune française du département de la Corrèze ;
 le toy, ou toying, ou toyage, dans le domaine des arts urbains, une manière artistique de contrer ou de rayer un graffiti ou un tag - le terme français officiel étant le gâchage - voir :  descriptif dans l'article en anglais sur les graffiti ;
 Toy, de son nom complet, Vítor Andrade Gomes da Costa, footballeur cap-verdien.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre